WER peut désigner :

 Word Error Rate, ou Taux d'erreur de mots, est une unité de mesure classique pour mesurer les performances d'un système de reconnaissance vocale ;
 Weak Echo Region, terme en météorologie qui désigne un surplomb en altitude des échos radars dans un orage sous le courant ascendant. Une intensification de celui-ci donne une voûte d'échos faibles.